Леруа-Больё () — французская фамилия. 

Известные носители:

 Леруа-Больё, Анатоль (1842—1912) — французский историк и писатель, автор книг о России.
 Леруа-Больё, Пьер Поль (1843—1916) — французский экономист, член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук.
 Леруа-Больё, Филиппин (род. 1963) — французская актриса.

См. также 
 Леруа